Novela
Ou ainda:
Telenovela
Radionovela

Localidades

Novelas (Penafiel)

Música 
 Novela (álbum de Fito Páez) - Demo tape não oficial do roqueiro argentino Fito Páez, datada de 1988.

Desambiguação